Kapten kan syfta på:

Kapten – militär grad
Flygkapten – luftfartstitel
Sjökapten – befälhavare på fartyg
Lagkapten – sportterm
Kapten (Bert) – en fiktiv figur i Bertböckerna

Se även
Skeppare – befälhavare på mindre fartyg